

Населені пункти 

 Бесарабівка — село у Красноградському районі Харківської області

Річки 

 Бесарабівка — річка у Краматорському районі Донецької області, притока Казенного Торця